Sucha Woda Gąsienicowa – potok w Dolinie Gąsienicowej w Tatrach
 Sucha Woda Batyżowiecka – potok w Dolinie Batyżowieckiej w Tatrach